Ел Фалсете има више значења:

 Ел Фалсете (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фалсете (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику